Raffaella Reggi e Sergio Casal erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Martina Navrátilová e Emilio Sánchez.

Navrátilová e Sánchez hanno battuto in finale 6–4, 6–7 (6–8), 7–6 (14–12) Betsy Nagelsen e Paul Annacone.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Emilio Sánchez (campioni)
 Betsy Nagelsen /  Paul Annacone (finale)
 Kathy Jordan /  Ken Flach (secondo turno)
 Elise Burgin /  Blaine Willenborg (secondo turno)

 Elizabeth Smylie /  John Fitzgerald (secondo turno) 
 Zina Garrison /  Sherwood Stewart (semifinali) 
n/a 
 Tine Scheuer-Larsen /  Michael Mortensen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

US Open 1987